Президентские выборы на Кипре прошли 13 февраля 1983 года. В результате выборов победу одержал временный президент Спирос Киприану (Демократическая партия), которого также поддерживала Прогрессивная партия трудового народа Кипра. Он получил 56,5% голосов при явке 95%.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1983 год на Кипре